Juan José Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Juan José Rodríguez (Fußballspieler) (1937–1993), argentinischer Fußballspieler 
 Juan José Rodríguez Gutiérrez (* 1949), spanischer Fußballspieler
 Juan José Rodríguez Morales (* 1967), costa-ricanischer Fußballspieler 
 Juan José Rodríguez Ramos (* 1970), mexikanischer Schriftsteller